Појам Перт може да се односи на:
 Перт, град у Аустралији
 Перт (Онтарио), градић у Канади у покрајини Онтарио
 Перт (Шкотска), град у Шкотској